Hägglund steht für:
 Hägglund & Söner, ein schwedisches Rüstungsunternehmen, siehe BAE Systems AB, Hersteller des Transportfahrzeuges Bandvagn 206.
 Hägglund XM 72, schwedisches Militärmotorrad

Hägglund ist ein schwedischer Familienname folgender Personen:
 Alvar Hägglund, schwedischer Skilangläufer
 Bengt Hägglund (1920–2015), schwedischer Theologe
 Benny Hägglund, schwedischer Musiker
 Björn Hägglund, Hochschullehrer
 Göran Hägglund (* 1959), schwedischer Politiker
 Gustav Hägglund, finnischer Befehlshaber der UNIFIL-Beobachtermission im Libanon
 Joel Emmanuel Hägglund (1879–1915), genannt Joe Hill, amerikanischer Arbeiterführer
 Roger Hägglund (1961–1992), schwedischer Eishockeyspieler
 Woldemar Hägglund, General im finnischen Winterkrieg

Siehe auch:
 Hagglund